Cuevas ist der Familienname folgender Personen:

 Aída Cuevas (* 1963), mexikanische Sängerin und Schauspielerin
 Alfredo Cuevas, argentinischer Fußballtrainer 
 Cristián Cuevas (* 1995), chilenischer Fußballspieler
 Ignacio Cuevas (1931–1991), US-amerikanischer Mörder
 José Cuevas (* 1957), mexikanischer Boxer
 José Luis Cuevas (1934–2017), mexikanischer bildender Künstler und Autor
 Mario Cuevas, mexikanischer Fußballspieler
 Martín Cuevas (* 1992), uruguayischer Tennisspieler
 Merceditas Cuevas, uruguayische Leichtathletin
 Miguel de las Cuevas (* 1986), spanischer Fußballspieler
 Moises Cuevas (* 1973), philippinischer Geistlicher, Weihbischof in Zamboanga
 Nelson Cuevas (* 1980), paraguayischer Fußballspieler
 Pablo Cuevas (* 1986), uruguayischer Tennisspieler

Cuevas ist der Name folgender Orte:

 Cuevas (Belmonte), eine Parroquia und ein Ort in Asturien

Siehe auch:

 Cueva
 Las Cuevas
 De las Cuevas